Skórzec est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Skórzec, dans le powiat de Siedlce, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Skórzec, chef-lieu de cette gmina
 du village de Skórzec, dans la voïvodie de Podlachie